Finalen av världsmästerskapet i futsal 2008 spelas den 19 oktober 2008 på Ginásio do Maracanãzinho i Rio de Janeiro, Brasilien för att kora mästerskapets segrare. Brasilien vann över Spanien efter en straffsparksläggning.

Vägen till finalen

Matchen

Referenser

Fotnoter 

Final
Sport i Rio de Janeiro